Jack London – scrittore, giornalista e drammaturgo statunitense
Jack London – velocista britannico
Jack London – film statunitense del 1943
Jack London – serie televisiva canadese del 1981